Desaster steht für:
 eine Katastrophe
 Desaster (Band), eine deutsche Metal-Band
 Desaster (1973), Fernsehfilm von Reinhard Hauff
 Desaster (2015), Kinofilm von und mit Justus von Dohnányi

Die englische Entsprechung disaster wird vor allem im IT-Bereich verwendet, z. B. in Disaster Recovery.

Siehe auch: